Be 4/6 ist bei den Verkehrsbetrieben Zürich die Typenbezeichnung für zwei Trammodelle:
 VBZ Be 4/6 (Mirage), Gelenktriebwagen der Baujahre 1966–1969
 VBZ Be 4/6 (Tram 2000), Gelenktriebwagen der Baujahre 1976–1992